

Geografia
 Chérencé-le-Roussel – comune francese del dipartimento della Manica
 Bois Roussel – cavallo Purosangue inglese
 Fiume Roussel – fiume canadese
 Petit Roussel – stretto delle Isole del Canale
 Grand Roussel – stretto delle Isole del Canale

Persone

Nome
 Roussel Ngankam (1993) – calciatore tedesco
 Roussel di Bailleul (... – 1078) – condottiero francese

Cognome
 Alain Roussel (1948) – scrittore e poeta francese
 Albert Roussel (1869-1937) – compositore francese
 Anne Roussel (1960) – attrice francese
 Antoine Roussel (1989) – hockeista su ghiaccio francese
 Athina Roussel (1985) – socialite ed ereditiera francese
 Cédric Roussel (1978) – ex calciatore belga
 Fabien Roussel (1969) – politico francese
 Gaëtan Roussel (1972) – cantautore e chitarrista francese
 Gilbert Roussel (1946) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese
 Gilles Roussel in arte Boulet (1975) – fumettista francese
 Henry Roussel (1875-1944) – attore, regista e sceneggiatore francese
 Ker-Xavier Roussel (1867-1946) – pittore francese
 Myriem Roussel (1961) – attrice francese
 Nathalie Roussel (1956) – attrice francese
 Nelly Roussel (1878-1922) – attivista francese
 Raymond Roussel (1877-1933) – scrittore, drammaturgo e poeta francese
 Raoul Roussel (1385-1452) – arcivescovo cattolico francese
 Simone Renée Roussel in arte Michèle Morgan (1920-2016) – attrice francese
 Theodore Roussel (1847-1926) – pittore inglese

Altro
 Roussel – casa automobilistica francese
 Roussel R-30 – cacciabombardiere monomotore
 Roussel-Uclaf – azienda farmaceutica francese